Visualization Toolkit (VTK) – darmowe oprogramowanie do grafiki trójwymiarowej, cyfrowego przetwarzania obrazów oraz wizualizacji. Na VTK składa się bazowa biblioteka C++ oraz interfejsy języków Tcl, Java, oraz Python. VTK zostało stworzone przez zespół Kitware.

Zobacz też 
 MeVisLab

Bibliografia 
 The Visualization Toolkit, Fourth Edition (December 2006) autorstwa Will Schroeder, Ken Martin, Bill Lorensen. ()
 The VTK User's Guide, 11th Edition (March 2010) autorstwa Kitware, Inc. ()
 Dokumentacja
 FAQ
 Grupy dyskusyjne

Linki zewnętrzne

Kitware 
 Kitware
 Insight Segmentation and Registration toolkit (ITK) oraz ITK Wiki
 Visualization toolkit (VTK) oraz VTK Wiki
 Parallel Visualization Application (ParaView) oraz ParaView Wiki

Software 
 
 Slicer
 ParaView
 VisIt
 
 VisTrails
 Mayavi

Inne 
 ACM SIGGRAPH oraz ACM SIGGRAPH Wiki
 VTK na freshcode
 historia VTK
 

Obrazowanie medyczne

de:VTK
en:VTK
es:VTK
fr:VTK
ht:VTK
pt:VTK
zh:VTK